Världscupen i schack 2017 var en schackturnering i rent cupformat som spelades i Tbilisi, i Georgien, 2–27 september 2017. Turneringen hade 128 deltagare. De två finalisterna blev kvalificerade till kandidatturneringen 2018.

Regler 
Matcherna spelades över två partier, utom finalen som spelades över fyra. I dessa matcherna hade spelarna 90 minuter på de första 40 dragen, därefter 30 minuter för resten av matchen. Spelarna fick 30 sekunder mer tid för varje drag de gjorde. Om matchen var oavgjord blev det omspel dagen efter. Först spelades då 2-4 partier snabbschack. Var det då fortfarande oavgjort spelades 2 partier blixtschack. Var det fortfarande oavgjort spelades armageddon.

Deltagare 
Spelarna blev seedade efter FIDEs rating per augusti 2017. Alla spelarna är stormästare om det inte anges något annat.

<Li> , 2822  (VM)
<Li> , 2810 (R)
<Li> , 2807 (R)
<Li> , 2803 (R)
<Li> , 2799 (R)
<Li> , 2797 (R)
<Li> , 2792 (R)
<Li> , 2789 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2777 (R)
<Li> , 2773 (VC)
<Li> , 2772 (VC)
<Li> , 2753 (AS16)
<Li> , 2751 (R)
<Li> , 2751 (VC)
<Li> , 2745 (E16)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2743 (R)
<Li> , 2742 (ON)
<Li> , 2739 (AS16)
<Li> , 2738 (R)
<Li> , 2737 (E16)
<Li> , 2734 (VC)
<Li> , 2731 (E17)
<Li> , 2729 (R)
<Li> , 2728 (ACP)
<Li> , 2728 (E17)
<Li> , 2724 (E16)
<Li> , 2717 (E16)
<Li> , 2715 (E17)
<Li> , 2710 (AS17)
<Li> , 2710 (R)
<Li> , 2707 (E16)
<Li> , 2707 (E17)
<Li> , 2706 (R)
<Li> , 2702 (AS17)
<Li> , 2702 (E16)
<Li> , 2702 (E17)
<Li> , 2696 (E16)
<Li> , 2695 (E17)
<Li> , 2693 (AS17)
<Li> , 2692 (E17)
<Li> , 2692 (PN)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2682 (Z2.1)
<Li> , 2680 (AF)
<Li> , 2677 (PN)
<Li> , 2675 (E17)
<Li> , 2675 (R)
<Li> , 2666 (E16)
<Li> , 2665 (E17)
<Li> , 2662 (Z2.1)
<Li> , 2660 (E17)
<Li> , 2654 (E17)
<Li> , 2654 (E16)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2652 (PN)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2650 (E16)
<Li> , 2650 (Z2.5)
<Li> , 2648 (E16)

<Li> , 2648 (AM17)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2645 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2643 (AM17)
<Li> , 2642 (E17)
<Li> , 2641 (Z2.4)
<Li> , 2641 (AM16)
<Li> , 2640 (E16)
<Li> , 2640 (E17)
<Li> , 2633 (J16)
<Li> , 2629 (AM16)
<Li> , 2629 (Z3.3)
<Li> , 2628 (E17)
<Li> , 2627 (Z2.1)
<Li> , 2627 (E16)
<Li> , 2620 (AM17)
<Li> , 2618 (AS16)
<Li> , 2615 (E17)
<Li> , 2614 (AM17)
<Li> , 2606 (E16)
<Li> , 2596 (E17)
<Li> , 2591 (E16)
<Li> , 2590 (ON)
<Li> , 2589 (AS16)
<Li> , 2586 (E16)
<Li> , 2585 (ON)
<Li> , 2580 (E17)
<Li> , 2580 (J15)
<Li> , 2580 (AM16)
<Li> , 2579 (AM17)
<Li> , 2579 (Z3.7)
<Li> , 2577 (PN)
<Li> , 2576 (AS16)
<Li> , 2575 (AS17)
<Li> , 2573 (E16)
<Li> , 2573 (AM17)
<Li> , 2565 (AM16)
<Li> , 2556 (N)
<Li> , 2555 (AS17)
<Li> , 2551 (E17)
<Li> , 2545 (PN)
<Li> , 2543 (Z2.3)
<Li> , 2537 (Z2.5)
<Li> , 2533 (Z3.1)
<Li> , 2531 (Z2.4)
<Li> , 2529 (Z3.4)
<Li> , 2525 (E16)
<Li> , 2522 (Z2.2)
<Li> , 2519 (ON)
<Li> , 2508 (Z3.6)
<Li> , 2487 (Z4.1)
<Li> , 2478 (Z3.3)
<Li> , 2455 (Z4.2)
<Li> , 2455 (Z3.4)
<Li> , 2454 (Z3.2)
<Li> , 2451 (Z3.5)
<Li> , 2449 (AF)
<Li> , 2427 (Z3.5)
<Li> , 2398 (Z4.3)
<Li> , 2377 (Z2.3)
<Li> , 2255 (Z4.4)

Inledande rundor

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Final 23-27 september

Referenser   

Schacktävlingar